Dominic Thiem era il detentore del titolo e lo ha difeso battendo in finale Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-0.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Dominic Thiem (campione)
  Gilles Simon (quarti di finale)
  Kevin Anderson (quarti di finale)
  Benoît Paire (secondo turno)

 João Sousa (semifinale)
 Fabio Fognini (primo turno)
 Andreas Seppi (quarti di finale)
 Alexander Zverev (finale)

Qualificati 

  Kyle Edmund (primo turno, ritirato)
  Daniil Medvedev (primo turno)

 Diego Schwartzman (secondo turno)
 Donald Young (secondo turno)

Wildcard 

  Kevin Anderson (quarti di finale)
  Fabio Fognini (primo turno)

 Quentin Halys (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open de Nice Côte d'Azur 2016
ATP World Tour 2016